In memoriam es una locución latina que significa 'en memoria de' o 'en recuerdo de'. Su uso habitual es como título de un obituario, acto u obra de arte realizada para recordar y honrar a una persona fallecida. 

In Memoriam también puede referirse a:

Música

Música clásica
 Overture in C, "In Memoriam", obra de Arthur Sullivan compuesta en 1866, conmemorando la reciente muerte de su padre.
 In memoriam (Moore), poema sinfónico compuesto por Douglas Moore en 1943.
 In memoriam (Sibelius), una marcha fúnebre compuesta por Jean Sibelius en 1910.
 In Memoriam: President Garfield's Funeral March, marcha compuesta en 1881 John Philip Sousa, para el funeral del presidente James A. Garfield

In Memoriam: Hungarian Composers, Victims Of The Holocaust, disco de 2008 compuesto por varios artistas.
 In Memoriam (Modern Jazz Quartet album), 1973
 In Memoriam, película española de 1977 dirigida por Enrique Brasó, protagonizada por José Luis Gómez y Geraldine Chaplin.
 In Memoriam A.H.H., poema de Alfred Tennyson de 1850, dedicado a su amigo Arthur Hallam
 In Memoriam (videojuego), videojuego de 2003, desarrollado por Lexis Numerique.
 In Memoriam (Homeland), episodio de la serie Homeland

Frases y citas latinas